
Termin -{CBT}- ima više značenja.

 -{OPN1SW}-, GPCR
 Centar za biohemijsku tehnologiju, bivše ime Instituta za genomiku i integrativnu biologiju